Hermanowicz – polskie nazwisko.

 Osoby noszące nazwisko Hermanowicz

 Antoni Hermanowicz – piłkarz i trener
 Józef Hermanowicz (ujednoznacznienie)
 Henryk Hermanowicz – fotografik
 Mariusz Hermanowicz – fotografik

Zobacz też